Sant'Enea di Faenza – santo italiano
 Sant'Enea – frazione di Perugia
 Sant'Enea – villaggio nei pressi di Santa Cristina in Val di Chio